Безрученко, Валерий Павлович (1940—2011) — российский кларнетист и музыкальный педагог.
 Безрученко, Евгений Валерьевич (род. 1977) — российский пловец, чемпион мира в плавании на открытой воде.
 Безрученко, Николай Владимирович (род. 1978) — российский игрок в мини-футбол.